St. Sebald steht für:
 Sebaldus von Nürnberg, ein Nürnberger Stadtpatron, der 1425 heiliggesprochen wurde
 St. Sebald (Nürnberg), Hauptkirche der Stadt Nürnberg
 Sebalduskirche, Sebaldus von Nürnberg gewidmete Kirchen
 Sebald (Nürnberg), ein Stadtteil der Altstadt von Nürnberg, in dem die Nürnberger Sebalduskirche über dem Grab des hl. Sebaldus liegt

Siehe auch:
 Sebald